Klavecimbelconcerten (J.S. Bach)
 Klavecimbelconcert (Leigh)